Breteuil (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Breteuil (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 François Victor Le Tonnelier de Breteuil – francuski polityk.
 Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil – francuski dyplomata i polityk.